La denominazione Oratorio del Gonfalone può riferirsi a diversi luoghi di culto cattolici dell'Italia:

 Oratorio del Gonfalone (Roma)
 Oratorio del Gonfalone (Marino) (provincia di Roma)
 Oratorio del Gonfalone (Vicenza)